Albert De Cordier, Belgisch politicus
 Bruno De Cordier, Belgisch hoogleraar en schrijver
 Thierry De Cordier, Belgisch kunstenaar en dichter-filosoof

Zie ook 
 Cordier (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam